Villefranche puede referirse a 

 Comunas:
 Villefranche, situada en Gers.
 Villefranche, situada en Yonne.
 Villefranche-d'Albigeois, situada en la región de Mediodía-Pirineos.
 Villefranche-d'Allier, situada en la región de Auvernia.
 Villafranca de Conflent (en francés Villefranche de Conflent), situada en la región de Languedoc-Rosellón.
 Villefranche-de-Lauragais, situada en la región de Mediodía-Pirineos.
 Villefranche-de-Lonchat, situada en la región de Nueva Aquitania.
 Villefranche-de-Panat, situada en la región de Mediodía-Pirineos.
 Villefranche-de-Rouergue, situada en la región de Midi-Pyrénées.
 Villefranche-du-Périgord, situada en la región de Nueva Aquitania.
 Villefranche-du-Queyran, situada en la región de Nueva Aquitania.
 Villefranche-le-Château, situada en la región de Ródano-Alpes.
 Villefranche-sur-Cher, situada en la región de Centro.
 Villefranche-sur-Mer, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 Villefranche-sur-Saône, situada en la región de Ródano-Alpes.
 Labastide-Villefranche, situada en la región de Nueva Aquitania.
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, situada en la región de Poitou-Charentes.
 Saulmory-et-Villefranche, situada en la región de Lorena.

 Distritos:
 Distrito de Villefranche-de-Rouergue, en la región de Mediodía-Pirineos.
 Distrito de Villefranche-sur-Saône, en la región de Ródano-Alpes.

 Cantones:
 Cantón de Villefranche-de-Lauragais, en la región de Mediodía-Pirineos.